The King Cole Trio è il primo album del pianista jazz statunitense Nat King Cole (l'album era costituito da un cofanetto di quattro dischi da 78 giri in gommalacca) uscì a nome The King Cole Trio e fu pubblicato dalla casa discografica Capitol Records nell'ottobre del 1944.

Tracce

Cofanetto di 4 dischi da 78 giri (Capitol Records, BD-8)

Disco 1 
Lato A (20009)

Lato B (20009)

Disco 2 
Lato A (20010)

Lato B (20010)

Disco 3 
Lato A (20011)

Lato B (20011)

Disco 4 
Lato A (20012)

Lato B (20012)

LP (Capitol Records, H-220) 
Lato A

Lato B

Formazione 
 Nat Cole – voce, pianoforte
 Oscar Moore – chitarra
 Johnny Miller – contrabbasso
Note aggiuntive
 Johnny Mercer – produttore

Note

Collegamenti esterni 
 
  (Sessioni registrazione: data e luogo registrazione e durata brani - Musicisti e produttore)
  (Catalogo Capitol Records: A-8)